Uronema može označavati:
 Uronema (Plantae) Lagerheim, rod zelenih algi iz portodice Uronemataceae
 Uronema (Chromista) Dujardin, 1841, rod kromoista iz porodice Uronematidae.